Gaál Gyula
 Gaál Gyula (1958) politikus, országgyűlési képviselő (SZDSZ)
 Gaál Gyula (1981) erdélyi magyar színész (Harag György Társulat)
 Gaál Gyula (?) atléta, kalapácsvető

Gál Gyula
 Gál Gyula (1865–1945) színész
 Gál Gyula (1926–2012) jogász
 Gál Gyula (1955) vízilabdázó
 Gál Gyula (1976) válogatott kézilabdázó